Palimbia chabraei är en flockblommig växtart som beskrevs av Antonio Bertoloni. Palimbia chabraei ingår i släktet Palimbia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
chabraei